Dance Again World Tour е първото световно турне на американската певица и актриса Дженифър Лопес, организирано като промоция на последния ѝ албум „LOVE?“. Дженифър Лопес за първи път ще пее в България на  в зала Арена Армеец.

Подгряващи изпълнители 
 Wisin & Yandel (Венецуела)
 Frankie J (Северна Америка)
 Ivete Sangalo (Форталеза и Ресифи, Бразилия)

Изпълнявани песни 

 Get Right
 "Love Don't Cost a Thing"
 I'm Into You
 Waiting for Tonight
 Goin' In
 Медли:
 "I'm Real (Murder Remix)"
 "All I Have"
 Feelin' So Good
 Ain't It Funny (Murder Remix)
 Jenny from the Block
 If You Had My Love
 "Qué Hiciste"
 Until It Beats No More
 Do It Well
 Whatever You Wanna Do
 Hold It Don't Drop It
 "Let's Get Loud"
 Papi
 On the Floor
 Dance Again

Дати на турнето 

Музикални турнета от 2012 година
Дженифър Лопес